Het FIM Wereldkampioenschap Supersport 2002 was het vierde seizoen van dit kampioenschap en telde twaalf wedstrijden. De eerste wedstrijd werd op 10 maart verreden op het Circuit Ricardo Tormo Valencia in Spanje. De laatste wedstrijd werd op 29 september op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Italië verreden. De Fransman Fabien Foret wist het kampioenschap te winnen met 186 punten.

Kalender

Coureurs/Teams

WK-stand

Coureurs

Fabrikanten

Referenties

Wereldkampioenschap Supersport
Motorsport in 2002